Witzling heißen folgende geographischen Objekte: 

 in Deutschland
 Witzling (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Witzling (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Witzling (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

 in Österreich
 Witzling (Gemeinde Gampern), Ortschaft von Gampern, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Witzling (Gemeinde Haigermoos), Ortschaft von Haigermoos, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich